Paathramaya är ett släkte av svampar. Paathramaya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paathramaya